Weiner peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Weiner (1949-2019), écrivain canadien de science-fiction ;
 Anthony Weiner (1964-), homme politique américain ;
 Bernard Weiner (1935 -), psychologue social américain ;
 Dan Weiner (1919-1959), photographe américain ;
 (1950-), coéditeur de lOxford English Dictionary ;
 Gerry Weiner (1933-), député fédéral du Québec ;
 Hans Weiner (1950-), footballeur allemand ;
 László Weiner (1916-1944), compositeur hongrois ;
 Lawrence Weiner (1942-2021), artiste conceptuel américain ;
 Leó Weiner (1885-1960), compositeur et professeur hongrois ;
 Matthew Weiner (1965-), producteur et scénariste américain de séries télévisées ;
 Michael Weiner (1961-2013), syndicaliste américain dans le baseball ;
 Richard Weiner, (1886-1937), écrivain et journaliste tchèque ;
 Valentín Pimstein Weiner (1925-2017), producteur chilien.

Toponyme 

 Weiner, une ville située dans l'Arkansas, aux États-Unis.

Patronyme juif
Homonymie de toponyme
Patronyme austro-bavarois